Johann Erdmann kan syfta på:

* Johann Christoph Erdmann (1733–1812), tysk evangelisk teolog och kyrkohistoriker
 Johann Eduard Erdmann (1805–1892), tysk filosof och idéhistoriker
 Johann Friedrich Erdmann (1778–1846), tysk medicinare